Northcliff ist der Name von vier Ortschaften:

Südafrika
 Northcliff (Südafrika), bei Johannesburg

Vereinigte Staaten
 Northcliff (Alabama), im Tuscaloosa County, Alabama
 Northcliff (Indiana), im Bartholomew County, Indiana
 Northcliff (Texas), im Guadalupe County, Texas